Scheidebach ist ein Gewässername:

 Scheidebach (Lausitzer Neiße), linker Zufluss der Lausitzer Neiße bei Drausendorf, Stadt Zittau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Scheidebach (Löster), linker Zufluss der Löster in Bierfeld, Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Scheidebach (Olef), rechter Zufluss des Olef bei Wiesgen, Stadtteil Oberhausen, Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Scheidebach (Steinerne Mühl), rechter Zufluss der Steinernen Mühl entlang der tschechisch-österreichischen Grenze im Hinterwald von Gemeinde Afiesl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Scheidebach, rechter Oberlauf des Twellbachs bei Kerkebrink, Stadtteil Hoberge-Uerentrup, kreisfreies Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Scheidebach (Eger), tschechisch Sázek, linker Zufluss der Eger (zur Elbe) nahe Nebanice, Okres Cheb, Karlsbader Region, Tschechien

 Scheidebach (Hamburg)

Siehe auch:
 Scheidbach
 Scheidenbach
 Scheidegraben